Songo steht für:
 eine Musikrichtung auf Kuba, siehe Songo (Musik)
 ein Volk in Angola, siehe Songo (Volk)

Songo ist der Name folgender Orte:
 Ort in Angola, siehe Songo (Angola)
 Ort in Mosambik bei Cahora Bassa, siehe Songo (Mosambik)
 Ort in Burkina Faso, siehe Songo (Burkina Faso)
 Ort in Mali im Distrikt von Mopti, siehe Songo (Mali)
 Ort auf Kuba, siehe Songo - La Maya
 Songo (Sierra Leone), eine Ortschaft in Sierra Leone
 alte Hafenstadt in Tansania, siehe Songo Mnara

Songo ist der Familienname von
 Tommy Songo (* 1995), liberianischer Fußballtorwart

Siehe auch:
 Zongo
 Songo’o